Al-Shabab puede referirse a:

 El grupo insurgente islámico Al-Shabbaab de Somalia.

Deporte

 El equipo de fútbol Al-Shabab de Arabia Saudita.
 El equipo de fútbol Al-Shabbab de Emiratos Árabes Unidos.
 El equipo de fútbol Shabab Al Ordon Al Qadisiya de Jordania.
 El equipo de fútbol Al Shabab de Irak
 El equipo de fútbol Al-Shabab de Baréin